

Sigle 
 National Aeronautics and Space Administration – agenzia spaziale statunitense
 National Auto Sport Association – associazione motoristica statunitense
 National Super Alliance – coalizione politica keniota

Astronomia 
 11365 NASA – asteroide della fascia principale

Musica 
 N.A.S.A. – gruppo musicale statunitense